Меневілле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 39 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Меневілле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меневілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза